Ла Фаха има више значења:

 Ла Фаха (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фаха (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фаха (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику